Claude-Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon (París, 1760 - 1825), pensador socialista utòpic
 Duc de Saint-Simon

 Toponímia:

 Saint-Simon  o Sant Simon (Òlt) , municipi francès al departament de l'Òlt i a la regió de Migdia-Pirineus 
 Saint-Simon (Aisne), municipi francès al departament de l'Aisne 
 Saint-Simon (Charente), municipi francès al departament de Charente 
 Saint-Simon (Cantal), municipi del departament francès del Cantal a la regió d'Alvèrnia 
 Saint-Simon-de-Bordes, municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Saint-Simon-de-Pellouaille, municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Saint-Pé-Saint-Simon municipi francès al departament d'Òlt i Garona, regió de l'Aquitània